Јадранка Матковић (Мостар, 3. фебруар 1951) је била југословенска и хрватска глумица.

Улоге 

{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1960▼
!1970▼
!1980▼
!1990▼
!2000▼
!2010▼
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|0
|3
|15
|15
|4
|5
|42
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|8
|10
|5
|3
|0
|26
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|1
|3
|8
|3
|13
|6
|34
|-
! style="text-align:left;" | ТВ мини серија
|0
|1
|0
|4
|0
|0
|5
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|0
|1
|1
|2
|3
|0
|7
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|1
|16
|34
|29
|23
|11
|114
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е▲
|-
| 1969. || Суморна јесен (ТВ серија) || Ј Матковиц
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е▲
|-
| 1973. || Кужиш стари мој || Зденка
|-
| 1973. || Крхка играчка (ТВ филм) || /
|-
| 1975. || Тена (ТВ филм) || /
|-
| 1975. || Капелски кресови (ТВ серија) || /
|-
| 1975. || Стијена (ТВ филм) || /
|-
| 1976. || Жена са крајоликом || Анђа
|-
| 1976. || Избавитељ || Секретарица градоначелника
|-
| 1977. || Марија (ТВ серија) || Жена с дјететом / Логорашица
|-
| 1978. || Дебели ’лад (ТВ филм) || /
|-
| 1978. || Око (ТВ филм) || /
|-
| 1978. || Љубица || Продавачица плоча
|-
| 1978. || Пуном паром (ТВ мини серија) || /
|-
| 1978. || Мачак под шљемом ТВ серија || Имбрина жена
|-
| 1978. || Волпоне || /
|-
| 1978. || Хомо хомини ||
|-
| 1978. || Бомбашки процес (ТВ филм) || Дјевојка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е▲
|-
| 1980. || Пркосна делта || Мара
|-
| 1980. || Понедјељак || Чвјечарка
|-
| 1980 1981. || Вело мисто (ТВ серија) || Орсола
|-
| 1981. || Високи напон || Омладинка
|-
| 1981. || Јеленко || /
|-
| 1981. || Пад Италије || Мјештанка
|-
| 1981. || Снађи се, друже || Имбрина жена
|-
| 1981. || Заједно (ТВ филм) || /
|-
| 1981. || Веселин Маслеша (ТВ филм) || /
|-
| 1982. || Двије половине срца || Сусједа
|-
| 1982. || Непокорени град (ТВ серија) || Илегалка из тискаре
|-
| 1982. || Мирис дуња || Млада
|-
| 1982. || Настојање (ТВ филм) || Професорка
|-
| 1983. || Хилдегард (ТВ филм) || Мара
|-
| 1984. || Задарски мементо || Кате
|-
| 1985. || Хајдучки гај (ТВ серија)|| Просјакиња
|-
| 1985. || Инспектор Винко (ТВ серија)|| Повратница из Њемачке
|-
| 1985. || Указање Госпе у селу Грабовица (ТВ филм) || Кора
|-
| 1985. || Приче из фабрике (ТВ серија)|| Текстилна радница
|-
| 1985. || За срећу је потребно троје || Радница у творници ципела
|-
| 1986. || Вечерња звона || Опатица
|-
| 1986. || Вријеме прошло — вријеме садашње (ТВ серија)|| /
|-
| 1986. || Посљедњи скретничар узаног колосјека || Јапанолија
|-
| 1986. || Трговци и љубавници (ТВ филм) || Цурица
|-
| 1987. || Половњак (ТВ филм) || Благајница
|-
| 1987. || Слике из живота једног шалабахтера (ТВ филм) || Тајница
|-
| 1988. || Вечерња звона (ТВ серија) || Опатица
|-
| 1988. || Прољеће Јанка Потлачека (ТВ филм) || /
|-
| 1989. || Човјек који је волио спроводе || Удовица
|-
| 1989. || Донатор || Рецепционерка хотела „Идеал”
|-
| 1989. || Жена са крајоликом || Анђа
|-
| 1989. || -{Just Another Secret}- (ТВ филм)|| Рецепционерка
|-
| 1989. || Повратак Катарине Кожул || Цимерица
|-
| 1989. || Кудуз || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е▲
|-
| 1990. || Тражим сродну душу (ТВ мини серија)|| Амела
|-
| 1990. || Операција Барбаросса (ТВ мини серија)|| Томина мама
|-
| 1990. || Љето за сјећање || Часна сестра
|-
| 1990. || Диригенти и музикаши (ТВ мини серија)|| /
|-
| 1990. || Глуви барут || Мара каљак
|-
| 1990. || Шкољка шуми || Медицинска сестра
|-
| 1990. || -{Fatal Sky}- || Медицинска сестра 2
|-
| 1990. || Орао || Секретарица
|-
| 1990. || Докторова ноћ (ТВ филм) || Жена
|-
| 1991. || Чаруга || Изабела
|-
| 1991. || Вријеме ратника || Жена
|-
| 1992. || Златко и детективи (ТВ серија)|| /
|-
| 1992. || Олимпиа || /
|-
| 1992. || Бака бијела (ТВ филм)|| Пролазница
|-
| 1993. || Млакарова љубав (ТВ серија)|| /
|-
| 1993. || Растресено гледање кроз прозор (кратки филм) || /
|-
| 1993. || Контеса Дора || Хистерична жена
|-
| 1994. || Вуковар се враћа кући || Манда
|-
| 1995. || Госпа || Јурор
|-
| 1995. || Мртва точка (ТВ филм)|| /
|-
| 1996. || Путовање тамном полутком || Госпођа
|-
| 1996. || Не заборави ме (ТВ филм)|| Професорка
|-
| 1997. || Олујне тишине 1895-1995 (ТВ мини серија)|| Дворкиња
|-
| 1997. || Божић у Бечу || Стевина жена
|-
| 1997. || Трећа жена || Рецепционерка
|-
| 1999. || Фамилија доо (ТВ серија)|| Сусједа
|-
| 1999. || Богородица || Продавачица
|-
| 1999. || Разговор са сјенама (ТВ филм)|| Епизода Криза
|-
| 1999. || Четвероред || Жена из Јаске
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е▲
|-
| 2000. || Заувијек моја ||
|-
| 2000. || Срце није у моди || Сесилија
|-
| 2001. || Анте се враћа кући || /
|-
| 2002. || Генералов царски осмијех (ТВ филм)|| Барбара
|-
| 2003. || Мишоловка Валта Дизнија (ТВ филм)|| Тета
|-
| 2003. || Доктор лудости || Радикалка
|-
| 2004. || Радио и ја || Сусједа
|-
| 2004. || Случајна супутница || Сусједа
|-
| 2004. || Опрости за кунг фу || Јеховина свједокиња
|-
| 2005. || Жутокљунац (ТВ серија)|| ППаиц
|-
| 2005. || Дуга мрачна ноћ (ТВ серија)|| Предсједница комисије Народног суда
|-
| 2005. || Кад звони (ТВ серија)|| Спремачица
|-
| 2005. || Ко жив ко мртав || Мими
|-
| 2005. || Луда кућа (ТВ серија) || Професорка Кривић
|-
| 2005. || Забрањена љубав (ТВ серија)|| Пророчица
|-
| 2006. || Љубав у залеђу (ТВ серија)|| Газдарица
|-
| 2006. || Одмори се, заслужио си (ТВ серија)|| Уплакана жена
|-
| 2006. || Балкан Инч (ТВ серија)|| Мама Сурова
|-
| 2006. || Бибин свијет (ТВ серија)|| Аница
|-
| 2007. || Обични људи (ТВ серија)|| Часна сестра
|-
| 2006 2007. || Над липом 35 (ТВ серија)|| Ребека Полисандер
|-
| 2008. || Заувијек сусједи (ТВ серија)|| Франка
|-
| 2009. || Закон || Баба
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.е▲
|-
| 2010. || Битанге и принцезе (ТВ серија)|| Чистачица
|-
| 2010. || Најбоље године (ТВ серија) || Циганка
|-
| 2011. || Под сретном звијездом (ТВ серија)|| Гатара
|-
| 2012. || Људождер вегетаријанац || Пацијентица Рашић
|-
| 2013. || Почивали у миру (ТВ серија) || Вјера
|-
| 2013. || Шегрт Хлапић || Просјакиња Јана
|-
| 2014 2015. || Куд пукло да пукло (ТВ серија) || Мара
|-
| 2015. || Свињари || /
|-
| 2015. || Хорватови || Грета
|-
| 2015. || Народни херој Љиљан Видић || Баба
|-
| 2016. || Устав Републике Хрватске || /
|}

Селф 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1978. || Хомо хомини || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1951.
Хрватске глумице
Југословенски глумци
Мостарци
Хрвати у Босни и Херцеговини